Kazimierz Karpiński (zm. w sierpniu 1944 r.) – polski pływak, waterpolista, mistrz polski, olimpijczyk z Berlina.
 Kazimierz Karpiński (ur. w 1942 r.) – polski artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.